Первых — фамилия. Известные носители:

 Первых, Иван Васильевич (1919—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 Первых, Тихон Афанасьевич (1910—1979) — Герой Социалистического Труда.